Bartl est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1989), joueur tchèque de football
Franz Bartl (1915-1941), joueur autrichien de handball
 (né en 1963), joueur tchèque de football
 (1920-2008), scientifique croate, créateur de vegeta

Prénom
Bartl Gensbichler (né en 1956), skieur alpin autrichien

Voir aussi
 , Bartelse, Bartel, , , , 
 , , , Bertelson, , , 
 , Bortels

Homonymie de patronyme